Monroeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Monroeville (Alabama)
Monroeville (Indiana)
Monroeville (Ohio)
Municipality of Monroeville (Pennsylvania)